Esistono più comuni francesi con questo nome

Menneville – Aisne
Menneville – Passo di Calais